Il cognome Frugoni può riferirsi a:
 Arsenio Frugoni (1914-1970) – storico medievale italiano e docente; padre della medievista Chiara
 Carlo Innocenzo Frugoni (1692-1768) – poeta e librettista italiano
 Cesare Frugoni (1881-1978) – medico italiano
 Cesare Frugoni – sceneggiatore italiano
 Chiara Frugoni (1940) – storica italiana, specialista del Medioevo e di storia della Chiesa; figlia del medievista Arsenio
 Emilio Frugoni (1880-1969) – uomo politico socialista, avvocato, poeta, saggista e giornalista uruguaiano
 Francesco Fulvio Frugoni (1620 ca.-1684) – poeta, scrittore e drammaturgo italiano
 Gabriel Frugoni (1965) – economista e politico uruguaiano
 Gian Bernardo Frugoni (1591-1661) – centoquindicesimo doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Orazio Frugoni (1921-1997) – pianista da concerto italiano
 Pietro Frugoni (1847-1925) – avvocato e politico italiano
 Pietro Frugoni (1851-1940) – generale italiano
 Ramiro Martínez Frugoni (1970) – rugbista argentino, internazionale per l'Italia